PKU – Powiatowa Komenda Uzupełnień
 PKU – Fenyloketonuria